La Colt's Manufacturing Company (CMC) és una empresa fabricant d'armes de foc dels Estats Units. La seva primera fàbrica va ser fundada en 1836 per Samuel Colt. Colt és el més fabricant d'armes més conegut en l'enginyeria, producció i comercialització de les armes de foc durant la segona meitat del  i la major part del . Els primers dissenys de Colt van tenir un paper important en la popularització del revòlver i en el canvi de les pistoles anteriors d'un sol tir. Mentre que Sam Colt no va inventar el concepte de revòlver, els seus primers dissenys van resultar ser un gran èxit.
Els productes de Colt més famosos van ser el Colt Walker, el Colt Single Action Army o el Peacemaker (Pacificador), i el Colt Python. John Browning va treballar per Colt per un temps, i fou el primer responsable del disseny d'una pistola semiautomàtica que va debutar com la pistola Colt M1900, i que va evolucionar amb el temps fins a arribar a la pistola Colt M1911. Malgrat que no la van desenvolupar, durant molt de temps, Colt va ser el principal responsable de la producció dels fusells AR-15 i M16, així com molts derivats d'aquestes armes de foc. El més reeixit i famós d'ells són nombrosos fusells de la família M16, inclòs el CAR-15 i el fusell d'assaltM4.

En el 2002 Colt Defense es va separar de l'empresa Colt's Manufacturing Company. Colt ven ara al mercat civil, mentre que Colt Defense serveix als militars i als mercats privats de seguretat de tot el món i a les agències d'aplicació de la llei.

Història

Segle

Anys 1830–1850 
Samuel Colt va rebre una patent britànica del seu millorat disseny d'un revòlver en 1835, i dues patents dels EUA en 1836. Aquest mateix any va fundar la seva primera empresa de fabricació, la Patent Arms Manufacturing Company of Paterson New Jersey Colt's Patent. Aquesta empresa va patir problemes de qualitat en la producció. Fabricar les armes de foc amb peces intercanviables era quelcom encara bastant nou (que havia aconseguit la viabilitat comercial només una dècada abans) i encara no era fàcil de reproduir en diferents fàbriques. La intercambiabilidad no era completa en la fabricació de la pistola Paterson, i les tècniques tradicionals de fabricació d'armes no omplien del tot la bretxa existent. El revòlver Colt Paterson es va trobar amb un èxit i un fracàs irregulars, alguns funcionaven bé, mentre que uns altres tenien problemes. El Cos de Marines dels Estats Units i l'Exèrcit dels Estats Units, van informar de problemes de qualitat amb aquests primers revòlvers Colt. En 1842 la producció s'havia detingut en la corporació New Jersey.

Colt va fer un altre intent en la producció del revòlver en 1846 i va presentar un prototip per al govern dels EUA. Durant la Intervenció nord-americana a Mèxic (1846-1848), aquest prototip va ser vist pel capità Samuel Hamilton Walker, qui va fer alguns suggeriments sobre com fer un Colt amb un major calibre. En no tenir la fàbrica, o la maquinària per produir les pistoles, Samuel Colt col·labora amb l'armeria d'Eli Whitney en Whitneyville, Connecticut. Aquest arsenal estava dirigit per la família d'Eli Whitney. Eli Whitney Jr. (nascut l'any 1820), el fill del patriarca de la màquina per desgranar el cotó, era el cap de l'armeria de la família i un fabricant d'armes d'èxit i innovació de l'època. Colt va utilitzar una combinació llogant les instal·lacions de l'empresa de Whitney i de la subcontractació en la fabricació de peces de l'empresa per continuar la seva cerca en la fabricació revòlver.

Els nous revòlvers nous Colt van aconseguir l'aprovació gràcies dels voluntaris de Texas (els progenitors dels futurs grups de cavalleria dels Rangers de Texas), els quals i van fer una comanda d'1.000 revòlvers que van arribar a ser coneguts com el Colt Walker, la qual cosa garantia a Colt la continuïtat en la fabricació dels revòlvers. L'any 1848 Colt va ser capaç de començar de nou amb una nova corporació seva. Va fundar la Colt's Patent Firearms Manufacturing Company a Hartford, Connecticut.

Colt va comprar una gran extensió de terra al costat del Riu Connecticut, on va construir la seva primera fàbrica en 1848, una fàbrica més gran anomenada Armeria Colt en 1855, una casa que va anomenar Armsmear en 1856 i habitatges per l'allotjament dels empleats. Colt va establir una jornada de deu hores per als empleats, va instal·lar un centre de rentat a la fàbrica, va ordenar una pausa per a l'esmorzar d'una hora i va construir el Charter Oak Hall, un club on els empleats podien gaudir de jocs, periòdics i sales de lleure. Colt va engegar la planta amb una disciplina de tipus militar, en la qual els treballadors podien ser acomiadats per arribar tard, rendir en el seu treball per sota de l'exigit, o fins i tot, per suggerir millores en els seus dissenys.

En un intent per atreure a treballadors qualificats alemanys a la seva planta, Colt va construir un llogaret prop de la fàbrica lluny dels habitatges dels treballadors, un indret que va anomenar Coltsville i a on les cases estaven inspirades en les del poble de Pottsdam Alemanya. En un esforç per contenir la inundació del Riu Connecticut, va plantar un tipus d'arbre de la família Salicàcia, va fer construir un dic de dues milles de llarg (una mica més de tres quilòmetres). Posteriorment es va construir una fàbrica per la fabricació de mobles fabricats amb la fusta d'aquests arbres.

Els anys 1850 van ser una dècada de gran èxit per a la nova empresa Colt. Colt va ser el primer a comercialitzar àmpliament l'ús total de peces intercanviables a través d'un producte. Va ser un líder en la pràctica de la producció en cadena. Va ser un gran innovador i basi camp del desenvolupament en aquesta tecnologia de fabricació d'aquesta dècada (i diverses després). Poc després d'establir la seva fàbrica en Hartford Colt es va proposar establir una fàbrica a Europa i va triar Londres, Anglaterra. Va organitzar una gran presentació de les seves armes de foc en la Gran Exposició de l'any 1851 en Hyde Park i es congració amb la presentació en estoigs de revòlvers Colt gravats a funcionaris tan competents com el Britain's Master General of the Ordnance (Mestre General d'Artilleria de Gran Bretanya). En una exhibició Colt va desmuntar i tornat a muntar deu canons de deu armes de foc que utilitzaven diferents parts de diferents armes. Com un dels principals defensors al món de les tècniques de producció en massa, Colt va ser convidat a donar una conferència sobre el tema en l'Institut d'Enginyers Civils a Londres. Els membres van recompensar els seus esforços atorgant-li la Medalla Telford d'Or.

La presència de Colt al mercat britànic va causar anys d'acritud i plets entre els fabricants d'armes britànics, que dubtaven de la validesa de la patent britànica de Colt i la importància del sistema americà de manufactura. Va prendre molts anys més i una comissió del govern del Regne Unit abans que aquest punt es convertís a ser acceptat universalment i que aquesta fabricació era possible i econòmica. Colt va obrir la seva planta de Londres a la vora del Tàmesi i va començar la producció l'1 de gener de l'any 1853. Molts anglesos van veure en l'avançada maquinària a vapor de Colt maquinària com a prova de la creixent posició dels Estats Units com a líder en la producció industrial moderna.
En un recorregut per la fàbrica Charles Dickens va quedar tan impressionat amb les instal·lacions que va deixar constància dels seus comentaris favorables dels revòlvers Colt en una edició de l'any 1852 de la revista Household Words. Més significatives, a la fàbrica de Colt, van ser les màquines de producció massiva de peces intercanviables que podien ser fàcils i de baix cost col·locar-les juntes en les línies de muntatge usant mà d'obra no qualificada amb patrons i mesuradors estandarditzats, en comparació dels millors fabricants d'armes d'Anglaterra.

L'any 1854 l'Almirallat britànic va ordenar per a Armada l'adquisició de 4.000 revòlvers Colt Model. L'any 1855 l'Exèrcit britànic va fer una comanda de 5.000 d'aquests revòlvers per a la distribució en el seu exèrcit. Malgrat una ordre a la fi d'any per un període addicional de 9.000 revòlvers, Colt no va aconseguir convèncer els britànics a adoptar el revòlver com a arma principal per al seu exèrcit. Colt va començar a adonar-se que les vendes britàniques no complien amb les seves expectatives. No podent justificar les despeses de la fàbrica londinenca, va tancar la fàbrica Colt a Londres l'any 1856. Durant els mesos següents els seus obrers van embalar i van enviar de la maquinària i les armes de foc sense muntar de nou a Amèrica.

Encara que els EUA no van estar involucrats directament en la Guerra de Crimea (1854-1856), les armes Colt van ser utilitzades per tots dos costats. L'any 1855 Colt va donar a conèixer noves i modernes tècniques de les armeries a les fàbriques de Hartford i Londres assortides amb les últimes màquines (algunes de les quals eren concepció de Colt), moltes construïdes per Francis A. Pratt i Amos Whitney, que havien fundat la empresa Pratt & Whitney uns pocs anys més tard. Per exemple, la fresadora Lincoln va debutar en la indústria d'aquestes armeries.

Colt havia creat biblioteques i programes educatius dins de les plantes per als seus empleats. En les armeries de Colt en Hartford hi havia capatizaciones seminals de formació de para les diferents generacions de fabricants d'eines i altres maquinistes (operadors de màquines herraminta), que van tenir una gran influència en els esforços de fabricació durant el proper mig segle. Cal destacar exemples com els de F Pratt & Whitney R (com es va esmentar anteriorment); Henry Leland (que acabaria fabricant els automòbils de luxe de les marques Cadillac i Lincoln); Edward Bullard Sr de l'empresa Bullard; i, a través de Pratt & Whitney, Worcester R. Warner i Ambrose Swasey (de Warner & Swasey).
L'any 1860 Colt va produir un nou model de revòlver per a l'Exèrcit dels Estats Units. Aquest Colt Army Model 1860 va aparèixer just a temps per a la Guerra Civil dels Estats Units.

Anys 1860–1865: Guerra de Secessió 
La Guerra de Secessió va ser una benedicció per als fabricants d'armes de foc, com Colt, i la companyia va prosperar durant el conflicte. Samuel Colt havia desenvolupat acuradament els contactes dins del Departament d'Artilleria per a la signatura d'un primer contracte amb el govern per al subministrament de 25.000 fusells. La fàbrica de Colt va ser descrita com "un palau industrial coronat per una cúpula blava" i alimentat per uns 250 cavalls de força produïts per les màquines de vapor.

Durant la Guerra de Secessió Colt tenia 1.500 empleats que produïen 150.000 fusells i pistoles a l'any. Entre els anys 1861 i 1863 la companyia va vendre 107.000 Colt Model Army 1860, solament, amb la producció d'arribar a 200.500 a la fi de la guerra en 1865. En 1852 a un empleat de Colt, Rollin White, se li va ocórrer la idea que les càmeres del tambor del revòlver anessin perforades en tota la seva longitud, per d'aquesta manera poder allotjar cartutxos metàl·lics carregats des de darrere. Malgrat els advertiments d'altres empleats sobre que no s'apropés a Colt suggerint millores en els dissenys dels seus revòlvers, ja que, com ja es va explicar anteriorment, podia exposar-se a l'acomiadament, est va portar la seva idea a Colt, que ho va rebutjar de plànol. Colt va acabar per acomiadar a White al cap d'uns pocs anys. L'historiador de Colt, R.L. Wilson, ha descrit aquest episodi com la gran ficada de pota de Sam Colt en la seva vida professional.

La Guerra de Secessió va suposar una gran fortuna per a la companyia, permetent que Sam Colt es convertís en el primer magnat de les fàbriques dels Estats Units, però no va viure per veure el final de la mateixa. Ell va morir de la febre reumática el 10 de gener de 1862 i el seu íntim amic, i enginyer d'armes de foc, Eliseo K. Root, va assumir el càrrec de president de la companyia Colt. El 4 de febrer de l'any 1864 un incendi va destruir la major part de la fàbrica, incloent les armes, màquines, plànols, i els registres de fàbrica. L'1 de setembre de 1865 Root va morir deixant a l'empresa en mans del cunyat de Samuel Colt, Richard Jarvis. El vicepresident de l'empresa va ser William B. Franklin, qui recentment hi havia va deixar l'Exèrcit al final de la Guerra Civil. Amb la Guerra de Secessió finalitzada, i per tant, sense nous contractes militars, la fàbrica de Colt va haver d'acomiadar a més de 800 empleats.

La companyia es trobava en una situació precària, les patents originals del revòlver havien expirat i altres empreses podien produir còpies dels seus dissenys. A més els cartutxos metàl·lics dels revòlvers havia anat guanyant en popularitat, però Colt no podia fabricar qualsevol d'ells a causa de la patent de Rollin White en mans del seu rival, Smith & Wesson. De la mateixa manera Colt havia estat tan protector de les seves pròpies patents que altres companyies no van poder fabricar revòlvers similars al seu disseny. Com la patent de Rollin White era a punt de caducar, Colt es va implicar cap al desenvolupament d'un revòlver de cartutxos metàl·lics.

Anys 1865–1880: Postguerra Civil 

Al novembre de l'any 1865 Franklin va tractar de comprar una llicència de la patent de Rollin White en mans de la seva competidora Smith & Wesson. White i la Smith & Wesson volien prendre no menys d'1,1 milions de dòlars, però Franklin i els directors de Colt van decidir que era una inversió massa gran en una patent que expirava l'any 1868. Mentrestant Colt va centrar la seva atenció en la fabricació de béns que no eren armes de foc, tals com a rellotges, màquines de cosir, màquines d'escriure i bicicletes.

Colt va fer primer esforç cap a la fabricació d'un revòlver de cartutxos metàl·lics mitjançant la conversió dels revòlvers de percussió existents. La primera d'aquestes conversions va ser patentat el 15 de setembre de l'any 1868 per l'enginyer de Colt, F. Alexander Thuer, amb el nombre de patent 82258. La conversió Thuer va ser feta per fresat de la part posterior del receptor i la seva substitució per una recambra contenint sis percutores interns. Els cartutxos es carregaven a través de les boques de les càmeres. Colt va fabricar 5.000 unitats d'ells, però no van ser ben acceptats. Colt havia trobat el mecanisme tan complex que incloïa un tambor de percussió de recanvi amb cada pistola.

Colt va posar a treballar al seu superintendent d'enginyeria, Charles Brinckerhoff Richards, per trobar una solució al problema. La modificació de Richards es va realitzar en el revòlver Colt Army Model 1860. El calibre era .44 Colt i la palanca de càrrega es va substituir per una vareta d'ejecció. En aquesta conversió es va agregar una recambra amb un percutor i una mira posterior muntada en la placa de la recambra. Els cartutxos eren carregats en el tambor un a un a través de la porta de càrrega. Colt va fabricar 9.000 unitats d'aquests revòlvers entre els anys 1873 i 1878. L'any 1873 Colt va realitzar la mateixa conversió en els revòlvers Colt 1851 Navy i Colt M1861 Navy, que utilitzaven cartutxos del calibre.38 de foc anul·lar, per a la Marina dels EUA. Un altre dels enginyers de Colt, William Mason, va millorar aquesta conversió col·locant l'alça en el martell i, al costat de Richards, se'ls va concedir la patent l'any 1871 per convertir els revòlvers de percussió en revolvéres amb càrrega dels cartutxos per la part posterior. Aquests revòlvers convertits es van identificar com la "conversió de Richards-Mason".

Aproximadament 2.100 conversions Richards-Mason M1860 van ser realitzades per a l'Exèrcit des de 1877 fins 1878 en una sèrie numerada del 5.800 al 7.900.
Després de treballar en aquestes conversions, Mason va començar a treballar en el primer regirar Colt amb cartutx metàl·lic l'any 1871: el revòlver Colt Open Top. Est va ser un disseny completament nou i les peces no eren intercanviables amb les pistoles de percussió anteriors. Mason va traslladar el punt de mira posterior a la part posterior del canó en contraposició al martell o el forrellat dels esforços anteriors. El calibre.44 era anul·lar i es va presentar a l'Exèrcit dels EUA per a la seva prova l'any 1872. L'Exèrcit va rebutjar la pistola i va demanar un calibre més potent amb una muntura més forta. Mason va redissenyar el cos per incorporar un topstrap (pont de metall que recorre la part superior del bastidor principal), igual que els revòlvers Remington, i va posar la mira posterior en la part posterior del bastidor, consultat amb Richards algunes altres millores. El primer prototip tenia una recambra de.44 anul·lar, però el primer model incorporava l'últim calibre conegut com el .45 Colt. El revòlver va ser triat per l'Exèrcit l'any 1872, amb una primera comanda de 8.000 revòlvers, enviats en l'estiu de l'any 1873. El Colt Single Action Army, o "Pacificador", va ser una de les armes de foc més freqüents en l'Oest americà durant finals del . Colt segueix produint aquesta arma de foc, en sis diferents calibres, dos acabats i tres longituds de canó.

L'any 1870, Colt havia comprat la National Arms Company a una companyia de Brooklyn, Nova York, coneguda per la fabricació del Derringer i per eludir la patent de Rollin White mitjançant la utilització d'un cartutx únic. Colt va continuar produint els cartutxos .41 Rimfire per la Derringer després de l'adquisició en un esforç per ajudar a endinsar-se al mercat d'armes dels cartutxos metàl·lics. A més de la Derringer Colt va donar a conèixer un disseny posterior al que va denominar "New Line", models de revòlver basats en les patents de William Mason, que van debutar en 1873.

Després de l'èxit del Colt Single Action Army i la conversió dels revòlvers Colt de percussió existents a les conversions de Richards-Mason, Mason va passar a dissenyar primer el revòlver Colt de doble acció, el Colt M1877. Després d'això, una vegada més, es va associar amb Richards per produir una versió més gran enmaracada en el Colt M1878 Frontier. Va ser el primer Colt de gran estructura i un revòlver de doble acció. Va combinar la part davantera del Single Action Army amb un revòlver de doble acció i mecanisme de bastidor per a sis catuchos. Estava disponible comercialment en nombrosos calibres.

Les dècada de 1870 i 1880 van brindar l'oportunitat de vendes per a la companyia Colt a través de la propagació d'Europa i de la societat nord-americana cada vegada més lluny cap a l'oest, al llarg del continent, i la demanda d'armes de foc que la van engendrar de diverses maneres. Mentre que els americans blancs van desplaçar als indígenes dels territoris indis, tots dos costats estaven ansiosos per posseir armes de foc. En el costat blanc, tant l'exèrcit dels EUA com els civils, eren clients de Colt. L'Exèrcit va portar revòlvers Colt a través de l'última de les seves Guerres Índies. En el costat indi les armes Colt van ser capturades quan va ser possible, o es compraven a qualsevol que les vengués. Fins i tot entre els blancs de les ciutats, on els indis havien estat vençuts, existia una demanda florent de les armes, tant pels criminals, la policia i per a l'acte-defensa dels civils. Memòries dels nord-americans, incloent Walter Chrysler i Jack Black parlen del que va ser créixer a les ciutats occidentals, on la majoria de les persones tenien armes de foc i el open carry (terme utilitzat als EUA per a definir els qui porten armes obertament) que era alguna cosa comuna (per exemple, a Kansas i Missouri, que van ser considerades "l'Oest" en el seu moment i ara es consideren del Far West).

Anys 1890 

Colt finalment va deixar enrere el concepte de "portilla de recarrega" per un tambor oscilante en els seus revòlvers amb el revòlver Colt M1889 Navy, que s'assemblava al Colt M1878 i es va basar en un altre disseny de Mason. El model va ser produït durant tres anys entre 1889 i 1892 i eclipsat pel Colt M1892 que emprava el cartutx .38 Long Colt. El M1892 va ser substituït pel revòlver New Service de doble acció l'any 1899. El Colt New Service en .45 Colt va ser acceptat per l'Exèrcit dels Estats Units amb la designació Revòlver .45 Model 1909. El revòlver New Service estava disponible en altres calibres com el.38 Special i més tard, al , el.45 ACP (com en el M1917 regirar) i el .357 Magnum.

En virtut d'un contracte amb l'Exèrcit dels EUA Colt Arms fabrica la metralladora rotativa Colt-Browning M1895 de deu canons, variant de la metralladora Gatling, amb una cadència de 800-900 trets/munto i que emprava el cartutx .30 Army, sent utilitzada amb gran efectivitat en la Batalla dels Pujols de Sant Joan. La metralladora Colt-Browning M1895, o "Potato Digger", va ser fabricada per Colt. La Colt-Browning va ser una de les primeres metralladores a emprar el sistema de recarrega accionada per gas, originalment inventat per John Browning. Es va convertir en la primera metralladora automàtica adoptada pels Estats Units i va tenir un ús limitat pel Cos de Marines dels EUA en la Batalla de la Badia de Guantánamo i pels 1.er Regiment de Cavalleria Voluntària dels Estats Units en la campanya de Santiago durant la Guerra hispà-nord-americana. L'any 1901 Elizabeth Jarvis Colt va vendre la companyia a un grup d'inversors externs amb seu a Nova York i Boston.

Segle XX

Anys 1900–1920 
Durant la Primera Guerra Mundial, Colt va superar tots els assoliments anteriors de producció. Abans de l'entrada d'Amèrica en la guerra les comandes procedents del Canadà i el Regne Unit van augmentar la cartera de comandes per tres anys. Colt va contractar a 4.000 treballadors més, sumant un total de 10.000 empleats i el preu de les seves accions es va incrementar en un 400%.

L'any 1918, Colt havia produït i venut 425.500 unitats de la pistola M1911 dissenyada per John Browning. A causa que la fàbrica no podia seguir el ritme de la demanda d'aquesta pistola l'Exèrcit dels EUA va decidir acceptar el revòlver Colt New Service en .45 ACP, l'anomenat Revòlver M1917, com arma substituta. El fabricant de la competència, Smith & Wesson, va fabricar revòlvers de doble acció que empraven el cartutx .45 ACP, que van ser acceptats i subministrats pels militars nord-americans sota el mateix nom. Colt va produir 151.700 revòlvers durant la guerra, així com 13.000 metralladores Maxim-Vickers i 10.000 metralladores Browning amb un addicional de 100.000 més baix subcontracte d'altres empreses. Des que l'empresa Acte Ordnance no disposava de les eines per a la producció, Colt va adquirir la llicència per fabricar el subfusell Thompson 1921 fabricant 15.000 unitats en el primer any de producció.

El crash borsari de l'any 1929, i la posterior Gran Depressió, van donar pas a una desacceleració de la producció per Colt. En previsió d'això els presidents de la companyia, William Skinner i Samuel Stone, van engegar un programa de diversificació similar al realitzat quan va acabar la Guerra de Secessió. Colt va adquirir contractes per a equips d'oficina, calculadores, rentavaixelles, motocicletes i automòbils; tots comercialitzats sota un nom diferent al de Colt. Samuel Stone va adquirir una empresa que fabricava plàstics i li va canviar el nom de "Colt Rock", així com una empresa que fabricava productes elèctrics. Colt va resistir les crisis financeres de l'època mitjançant la reducció de la setmana de treball, la reducció dels salaris i mantenint més emprats en la nòmina del que necessitaven. Aquestes mesures van mantenir a l'empresa en el negoci, però es van menjar el superàvit de caixa que havia adquirit durant els anys de la Primera Guerra Mundial.

Anys 1930s: La Gran Depressió 

L'any 1935, després que els empleats van votar a favor de dissoldre un Sindicat de treball, 1.000 treballadors es van declarar en vaga durant tretze setmanes. Els vaguistes es van tornar violents, atacant als treballadors i la detonació d'una bomba davant de la casa del president de la companyia Samuel M. Stone. L'empresa va establir una caserna, un menjador i una sala d'esbarjo per als treballadors dins de l'Armeria Colt durant la vaga. El 3 de juny de l'any 1935, la National Recovery Administration (traduïda com (Administració Nacional de Recuperació) va dictaminar que l'empresa estava en el seu dret de no tractar amb el sindicat i la vaga va acabar. L'any següent a la vaga la fàbrica va ser afectada per un huracà i les inundacions. Com a resultat molts registres d'enviament de l'empresa i documents històrics es van perdre.

Anys 1939–1945: Segona Guerra Mundial 
Al començament de la Segona Guerra Mundial Colt va finalitzar la producció del Single Action Army per dedicar més temps a atendre les comandes per a la guerra. Durant la guerra Colt va fabricar més de 629.000 pistoles M1911A1, així com un gran nombre de metralladores M1917 refredades per aigua. La companyia tenia una plantilla de 15.000 homes i dones en tres fàbriques i la producció es realitzava en tres torns, les 24 hores del dia, i va guanyar la classificació "I" d'Excel·lència de l'Exèrcit i de l'Armada. No obstant això, l'empresa estava perdent diners cada any a causa de la mala gestió, una mà d'obra amargada que havia estat esforçada fins als seus límits i en la fabricació amb mètodes que s'estaven tornant obsolets.

Anys 1945–1950 
Quan la guerra va acabar i la demanda d'armes d'ús militar es va detenir la producció, literalment, va cessar. Molts treballadors de l'empresa des de feia molt temps i enginyers es van retirar de l'empresa i gens es va fabricar des de l'any 1945 fins a l'any 1947. El mal maneig de fons durant la guerra va tenir un seriós impacte en l'empresa de 105 anys, enfrontada a una possible fallida. Al setembre de l'any 1955 la junta directiva va votar a favor de fusionar Colt amb un conglomerat nou anomenat Penn-Texas, que havia adquirit la Pratt & Whitney Machine Tool aquell mateix any. En 1958, Penn-Texas, es va fusionar amb Fairbanks-Morse per formar la Fairbanks-Whitney Corporation i l'any 1964 el conglomerat va ser reorganitzat com Colt Industries. L'any 1956 Colt va reprendre la producció del revòlver Single Action Army i l'any 1961 va començar a fer versions commemoratives dels seus models clàssics.

Anys 1960-1970 
Els anys 1960 van ser anys de creixement per Colt amb l'escalada de la Guerra de Vietnam, el tancament de la Springfield Armory per Robert McNamara i la posterior adopció per part de l'Exèrcit dels Estats Units del fusell d'assalt M16, del qual Colt tenia els drets de producció i del que es van vendre més de 5 milions d'unitats a tot el món. Colt podria aprofitar això amb una sèrie de fusells AR-15 derivats. Ells van desenvolupar el AR-15 com a base d'armes automàtiques del Squad Automatic Weapons i el Colt SCAMP, un dels primers dissenys PDW. El lanzagranadas Colt XM148 va ser creat per un enginyer de Colt, el dissenyador d'armes Karl R. Lewis. Al maig de l'any 1967 el butlletí de notícies "Colt's Ink" va anunciar que havia guanyat un concurs nacional per la seva selecció i tractament de materials en el disseny. El butlletí indica, en part, "En només 47 dies ell va escriure les especificacions, va dissenyar el llançador, va treure totes les còpies originals i havia construït un model per treballar en ell". A la fi de la dècada de 1970, va haver-hi un programa dirigit per la Força Aèria per reemplaçar la M1911A1. La pistola Beretta 92 va guanyar, però això va ser impugnat per l'Exèrcit. L'Exèrcit va realitzar els seus propis assajos, la qual cosa porta finalment al fet que la Beretta 92F anés seleccionada com la M9.

Anys 1980-1990 

La dècada de 1980 van ser anys molt bons per la Colt, però l'arribada del final de la Guerra Freda anava a canviar tot això. Colt havia deixat la innovació en el camp de les armes de foc civils en mans dels seus competidors, amb la sensació de que el negoci de les armes de foc podria sobreviure amb el seu revòlver tradicional i els dissenys del M1911, centrant-se en el mercat militar, a on Colt va aconseguir els principals contractes per a la producció de fusells per als militars dels EUA Aquesta estratègia va fracassar espectacularment per Colt a través d'una sèrie d'esdeveniments en la dècada de 1980.

L'any 1984 els militars dels EUA van estandarditzar la pistola Beretta 92F. Això no va ser una gran pèrdua per al negoci actual de Colt, ja que la producció de la pistola M1911A1 s'havia detingut l'any 1945. Mentrestant el negoci del fusell militar va ser creixent perquè els militars dels EUA van demandar fusells M-16 més actualitzats, com el model M16A2 que s'acabava d'aprovar i que va tenir una demanda important per part de les Forces Armades necessitats de centenars de milers d'ells.

L'any 1985 treballadors de Colt, membres de la United Acte Workers (UAW), es van declarar en vaga per salaris més alts. Aquesta vaga, en última instància, va tenir una durada de cinc anys, sent una de les vagues més llargues de treball que es van dur a terme en la història d'Amèrica. Amb els treballadors de reemplaçament funcionant la producció i la qualitat de les armes de foc Colt van començar a declinar. Insatisfet amb la producció de Colt els militars dels EUA van adjudicar el contracte per a la producció del futur fusell M16 en la Fabrique Nationale belga en 1988.

La nova Colt va intentar per primera vegada fer front a algunes de les demandes del mercat amb la producció l'any 1989 de la Double Eagle, una pistola de doble acció basada en gran manera en el disseny de la M1911, que va ser vist com un intent de "modernitzar" el disseny clàssic de la Browning. Colt va seguir en aquesta línia amb el Colt All American 2000 en 1992, que es diferenciava de qualsevol altra arma de foc que Colt havia produït abans -amb estructura de polímer, forrellat rotatiu, una arma de foc de 9x19mm amb una capacitat del carregador de 15 rondes. Va ser dissenyada per Reed Knight, amb peces fabricades per proveïdors externs i muntat per Colt i els seus començaments van ser desastrosos. Els primers models estaven plagats d'imprecisió i de falta de fiabilitat, sofrint una mala publicitat a causa de la retirada del producte. El llançament del producte i la producció de la All American 2000 va acabar l'any 1994. Aquesta sèrie d'esdeveniments van portar a la companyia a acollir-se al Capítol 11 de la Llei de Fallides dels Estats Units en 1992.

La dècada de 1990 va suposar el final de la Guerra Freda, que es va traduir en una gran caiguda per a la indústria de la defensa. Colt es va veure afectada per aquesta crisi, que s'agreujaria més endavant en la dècada de 1990 per un boicot degut als tirotejos en públic en els Estats Units. El 1994 els actius de Colt van ser comprats per Zilkha & Co, un grup financer propietat de Donald Zilkha. Es va especular que el respatller financer de l'empresa de Zilkha a Colt s'havia habilitat per començar a recuperar els contractes militars. De fet, durant aquest període només va aconseguir un contracte per al fusell Carabina M4. No obstant això l'Exèrcit dels EUA havia realitzat la compra de carabinas Colt en els últims 30 anys (veure Colt Comando). Durant una entrevista del Washington Post, l'any 1998, el Director executiu Ron Stewart va dir que estaria a favor d'un sistema de permisos federals amb entrenament i proves per a la possessió d'armes. Això va conduir a un massiu boicot per part de les organitzacions basi dels productes de Colt per tendes d'armes de foc i pels propietaris d'armes dels Estats Units.

Zilkha va reemplaçar a Stewart amb Steven Sliwa i va centrar la resta dels seus esforços en el disseny de Colt en una arma de foc "intel·ligent", un concepte políticament afavorit, però que tenien poc interès o suport entre els propietaris d'armes curtes o entre els Departaments de Policia. Aquesta recerca no va produir resultats significatius a causa de la limitada tecnologia de l'època.

Segle XXI

2000–present 
El boicot a Colt es va esvair gradualment després que William M. Keys, un jubilat dels Marines dels EUA, Tinent General de la Marina, prengués el timó de la companyia el 2002. Keys va ser clau a salvar la reputació de Colt i portar a la companyia des de la vora de la fallida a ser un líder internacional en la producció de Defensa. L'any 2010 Gerald R. Dinkel va reemplaçar a Keys com a Director executiu, mentre que Keys es va mantenir en el Consell d'Administració de la Colt Defense.

Colt ha de competir amb altres empreses que fabriquen pistoles de l'estil de la M1911, com Kimber i dels fusells AR-15 de Bushmaster. Bushmaster ha superat posteriorment a Colt en el nombre d'AR-15 que es venen al mercat civil. Colt va sofrir una derrota legal en la cort quan va demandar a Bushmaster per una suposada infracció de marca afirmant que "M4" era una marca registrada que ells posseïen. El jutge va dictaminar que el terme "M4" era una designació genèrica de Colt que no es referia específicament a una pròpiament dita. Colt va haver de realitzar un reemborsament monetari a favor de Bushmaster per abonar els honoraris legals dels advocats de Bushmaster. La designació "M4" es ve desenvolupant des del sistema de designació militar dels EUA, els termes del qual es troben en el domini públic.

Colt ha entrat en diversos contractes dels Estats Units amb resultats mixts. Per exemple, Colt tenia una entrada al programa Advanced Combat Rifle (ACR) en la dècada de 1980, però juntament amb altres concursants van fracassar per reemplaçar el M16A2. Els responsables de Colt, i molts altres, van entrar en els assajos dels Estats Units per a una nova pistola en la dècada de 1980, no obstant això l'entrada de la Beretta anava a guanyar la partida i convertir-se en la Pistola M9. La pistola Colt OHWS va ser derrotada per la qual es convertiria en la MK23 SOCOM d'H&K, malgrat que en les proves va demostrar ser més lleugera que la MK23 SOCOM, però va perdre en rendiment. Colt no va arribar a competir pel fusell XM8, ja que no era un concurs obert. Colt és un participant factible en qualsevol concurs per a un nou fusell estàndard de les Forces Armades nord-americanes. Els fusells M16 actuals s'han fabricat principalment per a FN dels EUA des de l'any 1988. No obstant això, Colt segueix sent l'única font de carabinas M4 per als militars dels EUA. En virtut del seu acord de llicència amb Colt, els militars dels EUA no podien legalment concedir una segona font dels contractes pel M4 fins a l'1 de juliol de 2009.

2015: Acolliment al capítol 11 de la Llei de Fallides 
En 2013 el contracte de subministrament a l'exèrcit dels Estats Units va finalitzar i 2014 turó balanç amb perdudes del 30% el que ha complicat la situació financera de l'empresa. En aquest any Colt va demanar O$S 70 milions de préstec al grup Morgan Stanley per pagar interessos dels seus bons. Al febrer de 2015 va advertir que potser no seria capaç de retornar aquesta quantitat al venciment sol·licitant al juny de 2015 a una nova comanda de protecció per fallida davant un tribunal del districte de Delaware. Segons el comunicat del principal finançador de l'empresa, Sciens, accepta comprar tots els actius de Colt i s'ha compromès a continuar amb normalitat les actuals operacions de Colt i a mantenir les condicions laborals dels treballadors per un període d'entre 60 i 90 dies. En aquest comunicat Sciens aclareix "El pla que anunciem i que hem arxivat avui permetrà a Colt reestructurar els seus comptes al mateix temps que complir amb totes les seves obligacions amb els clients, venedors, proveïdors i treballadors i proveint la màxima continuïtat en les actuals i futures operacions de negoci de la companyia", va dir Keith Maib, responsable de re-estructuració de Colt Defense LLC. Els finançadors de Colt han acordat proveir 20 milions addicionals perquè l'empresa pugui seguir les seves activitats amb normalitat durant el procés de suspensió de pagaments, en el qual seguirà al comandament l'actual president, Dennis Veilleux, i que esperen que es completi en els propers tres mesos.

Presidents de Colt 
 Samuel Colt (1855-1862)
 Elisha K. Root (1862-1865)
 Richard Jarvis (1865-1901)
 John Hall (1901-1902)
 Lewis C. Grover (1902-1909)
 William Skinner (1909-1911)
 Col. Charles L.F. Robinson (1911-1916)
 William Skinner (1916-1921)
 Samuel Stone (1921-1944)
 Graham H. Anthony (1944-1949)
 B. Franklin Conner (1949-1955)
 Chester Bland (1955-1958)
 Fred A. Roff, Jr. (1958-1962)
 David C. Scott (1962-1963)
 Paul A. Benke (1963-1969)

Armes curtes 
Els anys entre parèntesis indiquen l'any en què va començar la producció, no l'any de la patent del model.
 Revòlver Colt Paterson (1836)
 Revòlver Colt Walker (1847)
 Revòlver Colt Dragoon (1848)
 Revòlver Colt 1851 Navy (1851)
 Revòlver Colt Army (1860)
 Revòlver Colt 1861 Navy (1861)
 Revòlver Colt Model 1862 (1862)
 Revòlver Colt Single Action Army "Peacemaker" (1872)
 Revòlvers Colt Lightning, Thunderer i Rainmaker (1877)
 Revòlver Colt Model 1878 Frontier (1878)
 Revòlver Colt New Army/Navy (1882 a 1903)
 Pistola semiautomàtica Colt M1900 (1900)
 Pistola semiautomàtica Colt M1902 (1902)
 Pistola semiautomàtica Colt 1903 Pocket Hammerless (Model M, 1903)
 Pistola semiautomàtica Colt 1908 Vest Pocket (Modelo N, 1908)
 Pistola semiautomàtica Colt M1911; també coneguda com la Government Model (Model O, 1911)
 Revòlver Colt M1917 / New Service / M1909 / Colt Shooting Master
 Pistola semiautomàtica Colt 2000 de 9 mm
 Revòlver Colt Anaconda (armadura AA)
 Colt Cadet 22
 Pistola semiautomàtica Colt Mustang
 Colt Delta Elite, una Colt M1911A1 recalibrada per disparar el cartutx 10 mm Acte
 Revòlvers Colt Detectiu Special / Cobra / Agent (armadura D)
 Revòlver Colt Diamondback
 Pistola semiautomàtica Colt Double Eagle
 Revòlver Colt King Cobra revòlver
 Pistola semiautomàtica Colt New Agent 
 Revòlver Colt Official Police / Models Oficials (Match, Target & Special) / New Army & Navy (armadures I/I) / Colt.357 (armadura I)
 Pistola semiautomàtica Colt Officer's ACP
 Revòlver Colt Police Positive revòlver
 Revòlver Colt Police Positive Special / Viper (armadura D)
 Colt SCAMP
 Colt SF VI, DS II, Magnum Carry (.357 Magnum)
 Revòlver Colt Python (armadura I)
 Revòlver Colt Trooper (armadura I), Trooper Mk III (armadura J), i trooper Mk V (armadura V)
 Pistola semiautomàtica Woodsman/Woodsman Match Target/Huntsman/Targetsman (Model S)

Armes llargues 
 Metralladora Colt-Browning M1895 
 Carrabina Colt Lightning
 Fusell AR-15, Fusell M16, Fusell d'assalt M4 i el Colt Commando 
 Colt ACR
 Fusell Doble Colt
 Colt va fabricar diferents armes llargues militars sota contracte, inclòs el fusell Fusell automàtic Browning i el subfusell Thompson.

Selecció de la col·lecció en el Museu Metropolità d'Art, Nova York

Referències

Bibliografia 
 Flayderman, Norm (2001). Krause Publications.
 Parker, John H. (Lt.) (1898). . Hudson-Kimberly Publishing Co.
 Parsons, John I.; du Mont, John S. (1953).
 Smith, W.H.B. (Walter Harold Black) (Ed.) (1968).
 Lehto, Mark R.; Buck, James R (2008). Taylor & Francis. .
 Lendler, Marc (1997).  Yale University Press. .''

Enllaços externs 
 Colt Defense
 Colt's Manufacturing Company 
 The Colt Regirar in the American West 

Empreses de defensa dels Estats Units
Fabricants d'armes